Лорі Бошмен (,  4 червня 1960, Майор, Саскачеван) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1975 року.

1979 року був обраний на драфті НХЛ під 9-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Едмонтон Ойлерс», «Вінніпег Джетс», «Нью-Джерсі Девілс», «Оттава Сенаторс» та «Файф Флаєрс».

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ліги Західного узбережжя‎‎
Хокеїсти «Файф Флаєрс»
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»
Німці Канади